Тлачичила има више значења:

 Тлачичила, Текостенко (Ваучинанго), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Тлачичила (Ночистлан де Мехија), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику